Persoonia (geslacht), plantengeslacht uit de familie Proteaceae
Persoonia (tijdschrift), mycologisch tijdschrift dat sinds 1959 verschijnt